Rauda kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Rauda (ort), Engures Novads,

Tyskland 

 Rauda, Thüringen – kommun, Thüringen, 

Robotskapade Lettlandförgreningar